Laghman bezeichnet:
 Laghman (Provinz), eine Provinz in Afghanistan
 Laghman (Speise), ein zentralasiatisches Gericht

Siehe auch:
 Lagman
 Abdullah Laghmani